Sołtysia Skała (Pieniny Czorsztyńskie) – skaliste wzniesienie w Pieninach Czorsztyńskich
 Sołtysia Skała (Małe Pieniny) – skała w Małych Pieninach